Vindrose kan have flere betydninger.

 Vindrose (forlag) – et dansk forlag
 Vindrose (krøjevindfang) – et vindfang, der driver en krøjeanordning på en vindmølle. 
 Vindrose (vindmølle) - en mange bladet vindmølle.
 Vindrosen – et tidsskrift udgivet af Gyldendal i perioden 1954 – 1973.
 En vindrose er et diagram der viser vindforholdene på et sted, som regel i form af en kompascirkel med kiler ind mod midten der angiver vindens retning og hyppighed.